Ягути — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ягути, Ёко (1921—1985) — японская актриса XX века.
 Ягути, Мари (род. 1983) — японская певица, актриса, бывшая участница гёрл-группы Morning Musume.